AAI steht für:
 Académie d'Armes Internationale, Weltverband der Fechtmeister
 Applied Analytics Industries (Pharmazeutische Forschung)
 Adam Aircraft Industries
 Adult Attachment Interview (Bindungstheorie)
 Afro-Asiatisches Institut in Österreich
 Airports Authority of India
 AAI Corporation (Hersteller von Drohnen)
 American Association of Immunologists
 Ansar al-Islam
 Applications Assured Infrastructure, siehe BT Applications Assured Infrastructure (Applikationsperformance- und Netzwerkperformancetool)
 Applied Artificial Intelligence
 Asien-Afrika-Institut in Hamburg
 Association Internationale Actuarielle
 Atrium-Atrium-Inhibiert, Bezeichnung eines Vorhof-Demand-Schrittmachers; siehe Herzschrittmacher #AAI
 Authentication and Authorization Infrastructure
 AutoAlliance International
 Atheist Alliance International
 Arraias Airport (IATA-Code), Flughafen in Arraias (Brasilien), Tocantins, Brasilien
 Bahnhof Hamburg Airport (Flughafen) (DS100-Code)

aai steht für:
 Arifama-Miniafia (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache

AAI